Сергей Мочалов:
 Мочалов, Сергей Степанович (род. 1963) — российский тренер по лёгкой атлетике, заслуженный тренер России.
 Мочалов, Сергей Павлович (род. 1955) — учёный, ректор Сибирского государственного индустриального университета (2008—2013).